Habitat, en géographie humaine, mode d'occupation de l'espace pour des fonctions de logement.
 Habitat, en écologie, milieu naturel de vie d'une espèce animale ou végétale.
 Habitat, une chaîne de magasins d'ameublement.
 Habitat naturel, publication française bimensuelle.
 Habitat, jeu vidéo de rôle massivement multijoueur, lancé en 1986 sur  Commodore 64.

Cinéma 
 Habitat, film canadien de Rene Daalder sorti en 1997.
 Habitat, court métrage néerlandais de Joeri Pruys sorti en 2016.
 Habitat, court métrage australien de Brett Cousins sorti en 2019.